Criolla kann meinen:

eine Rebsorte:
 Criolla grande
 Criolla Chica

 Criolla (Musik), einen kubanischen Musikstil

Siehe auch:
 Criollo